Кадамба — санскритское слово, в переводе означающее «голубь».
 Кадамба — древнеиндийская династия.
 Кадамба — разновидность письма каннада.
 Кадамба — дерево.

См. также 
 Кадамба Канана Свами — кришнаитский гуру.
 INS Kadamba — база индийского флота.